Jméno Konrád II. používalo v historii několik osob:

 Konrád II. Sálský († 1039) – římský císař a král, bavorský vévoda
 Konrád II. Ota († 1191) – český kníže
 Konrád II. Mazovský († 1294) – mazovský kníže
 Konrád II. Znojemský († po 1161) – znojemský údělník
 Konrád II. Lucemburský (1106–1136) – lucemburský hrabě
 Konrád II. Korutanský († 1039) – korutanský vévoda
 Konrád II. Hrbatý († 1304) – kníže stínavský a zaháňský
 Konrád II. Olešnicko-Kozelský († 1403) – kníže olešnický a kozelský

 Konrád IV. Štaufský (1228–1254) – jako titulární jeruzalémský král Konrád II. Jeruzalémský

Rozcestníky - panovník